Hermes (? - 120)
 Hermes (-270)
 Hermes (-300)